Тамара може да се отнася за:
 Тамара (1166-1213), царица на Грузия
 Тамара Асенина (XIII век), българска княгиня
 Кера Тамара (XIV век), българска княгиня
 Тамара (симфонична поема), композиция на Милий Балакирев
 Тамара (балет), балет по симфоничната поема на Милий Балакирев